Ханна Вихрияля (, в девичестве Яанисоо ; род. 1974, Оулайнен Финляндия) — финский , художница и мастер инсталляций; автор ряда городских и парковых скульптур из бронзы, алюминия и камня. Член союза скульпторов Финляндии.

Биография 
Родилась в 1974 году в Оулайнене, на севере Финляндии.

С 1994 по 1995 годы училась в художественной школе в Лиминка, а с 1995 по 1997 годы — на художественном факультете в Лапландском университете в Рованиеми.

В 2000 году получила научную степень в Академии художеств в Таллинне, а в 2003 году — в Академии художеств в Хельсинки (MFA).

Стала автором многочисленных пластических работ, необычных по форме и демонстрирующих фактуру используемого материала.

Наиболее известные работы 
 2008 — «Кальвус — юная грозовая тучка» () отлита из алюминия и представляет собой комбинацию из металлических подушек, на которых мастерски воспроизведены швы, борозды и морщинки, имитирующие тканый материал. Котка, Финляндия.
 2011 — «Norsu aukio» («Площадь слона»), перед входом в музей Aboa Vetus & Ars Nova, Турку, Финляндия.

Персональный выставки 
 2001 Pirkkala Alasali Пирккала, Финляндия
 2001 Gallery Brinkkala Турку, Финляндия
 2001 Gallery 5 Оулу, Финляндия
 2002 Gallery Väinölä Оулайнен, Финляндия
 2002 Upton Gallery Buffalo, NY США
 2002 Gallery Jangva Хельсинки, Финляндия
 2002 Gallery Titanik Турку, Финляндия
 2004 Gallery Mältinranta Тампере, Финляндия
 2005 Gallery Saskia, stipendium exhibition Тампере, Финляндия
 2005 Gallery Jangva Хельсинки, Финляндия

Примечания

Ссылки 
 Hanna Jaanisoo Bio
 Работы Ханны Вихрияля